Cuca se poate referi la:

 Cuca, Argeș
 Cuca, Galați

Altele 
 Râul Cuca (dezambiguizare)

Vezi și 
 Cucueți (dezambiguizare)
 Cucuieți (dezambiguizare)

Toponime românești